Crooked House ist der Titel folgender Werke:

 Das krumme Haus, Originaltitel des Romans von Agatha Christie
 Crooked House (Miniserie), britischer Fernsehdreiteiler (2008)
 Das krumme Haus (Film), Originaltitel eines Films von Gilles Paquet-Brenner (2017)